Prądzyński steht für:

 Ignacy Prądzyński (1792 1850), polnischer Ingenieur, Militärtheoretiker und Offizier. 
 Prądzyński (Adelsgeschlechter), Beiname verschiedener Adelsgeschlechter